Degreef kan som auktorsförkortning betyda:

 Jérôme Degreef
 J. Degreef

Robotskapade auktorsförkortningar